

Patronyme 
 Jean Chamant (1913 - 2010), homme politique français.

Toponyme 
 Chamant, commune française du département de l'Oise.